Plaats in Indonesië
 Tubanan (Kembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Tubanan (Tandes), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java